Chomsky ist der Familienname folgender Personen:

 Aviva Chomsky (* 1957), US-amerikanische Historikerin, Tochter von Carol und Noam Chomsky
 Carol Chomsky (1930–2008), US-amerikanische Linguistin 
 Marvin J. Chomsky (1929–2022), US-amerikanischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Noam Chomsky (* 1928), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler und Kritiker der US-Politik
 William Chomsky (1896–1977), US-amerikanischer Hebraist, Vater von Noam Chomsky

Chomsky steht für:

 die Chomsky-Hierarchie, eine nach Noam Chomsky benannte Hierarchie von Klassen formaler Grammatiken
 die Chomsky-Normalform (CNF), ein nach Noam Chomsky benannter Begriff aus dem Gebiet der Formalen Sprachen